Худайбердиев — фамилия. Известные носители:

 Худайбердиев, Ахмадали (1920—1985) — хлопковод, бригадир колхоза «Комсомол» Ленинского района Ошской области, Герой Социалистического Труда.
 Худайбердиев, Розыкулы — первый секретарь Чарджоуского областного комитета КП Туркменистана.
 Худайбердиев, Сердар (род. 1986) — туркменский боксёр-профессионал. Чемпион чемпионата Азии.

 Худайбердиева, Халима (1947—2018) — узбекская поэтесса, журналист и редактор, общественный деятель.

См. также